"San Paolo", forma italianizada de "São Paulo", pode ser:
 San Paolo, comuna italiana da Lombardia
 Estádio San Paolo, estádio em Nápoles
 San Paolo d'Argon, comuna italiana da Lombardia
 Loiri Porto San Paolo, comuna italiana da Sardenha
 San Paolo di Jesi, comuna italiana do Marche
 San Paolo Bel Sito, comuna italiana da Campânia
 San Paolo Albanese, comuna italiana da Basilicata
 Civitella San Paolo, comuna italiana do Lácio
 San Paolo Solbrito, comuna italiana do Piemonte
 San Paolo Cervo, comuna italiana do Piemonte
 Azzano San Paolo, comuna italiana da Lombardia
 San Paolo di Civitate, comuna italiana da Púglia

Ver também
 

Desambiguações de topônimos